.சிங்கப்பூர் è il dominio di primo livello nazionale (ccTLD) internazionalizzato assegnato a Singapore.

Domini di primo livello
Singapore